.

Biographie 
.

.

Notes et références 

Consul de l'Empire romain
Sénateur de l'Empire romain
Sénateur romain du IIe siècle